Кратер Головин () — крупный молодой ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь американского ученого в области ракетостроения Николаса Эрасмуса Головина (1912—1969) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к позднеимбрийскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Нейман на западе, кратер Лей на западе-северо-западе, кратер Кемпбелл на северо-западе, кратер Ланжевен на севере-северо-востоке, кратер Чандлер на северо-востоке, кратер Геттон на юго-востоке, кратер Стирнс на юге, а также кратер Эпплтон на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 37,9 км, глубина 2,1 км.

Кратер имеет близкую к циркулярной форму, хорошо сохранился, вал не отмечен существенными кратерами. В северо-западной части имеется небольшой выступ. Внутренний склон вала сравнительно широк, имеются следы обрушения у верхней кромки. Средняя высота вала кратера над окружающей местностью 1000 м, объем кратера составляет приблизительно 1000 км³. Дно чаши кратера сравнительно ровное, в центре чаши находится скопление холмов.

Сателлитные кратеры

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны 
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982. 

Кратеры Луны